Список 1906 год в спорте перечисляет спортивные события, произошедшие в 1906 году.

Российская империя 
 Чемпионат России по конькобежному спорту 1906;

Шахматы 
 Всероссийский турнир 1905/1906;

Международные события 
 Внеочередные летние Олимпийские игры 1906;
 Кубок домашних наций 1906;
 Тур де Франс 1906;
 Создан хоккейный клуб «Краковия»;

Чемпионаты Европы 
 Чемпионат Европы по конькобежному спорту 1906;
 Чемпионат Европы по фигурному катанию 1906;

Чемпионаты мира 
 Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 1906;
 Чемпионат мира по фигурному катанию 1906;

Регби 
 Кубок домашних наций 1906;
 Созданы клубы:
 «Альби»;
 «Бургуэн-Жальё»;
 «Кастр»;

Футбол 
 Чемпионат Уругвая по футболу 1906;
 Созданы клубы:
 «Брихин Сити»;
 «Видар»;
 «Висла» (Краков);
 «Витториоза Старс»;
 «Гренхен»;
 «Депортиво Ла-Корунья»;
 «Заглембе» (Сосновец);
 «Картахинес»;
 «Коломна»;
 «Конкордия» (Загреб);
 «Краковия»;
 «Ланс»;
 «Ларвик Тюрн»;
 «Локарно»;
 «Маккаби» (Тель-Авив);
 «Мирамар Мисьонес»;
 «Мосс»;
 «Мсида Сент-Джозеф»;
 «Пройссен» (Мюнстер);
 «Ружомберок»;
 «Саутенд Юнайтед»;
 «Сегеста»;
 «Сённерйюск»;
 «Специя»;
 «Страсбур»;
 «Таранто»;
 «Террасса»;
 «Трасандино»;
 «Фола»;
 «Халльстахаммарс»;
 «Чакарита Хуниорс»;
 «Шевардени-1906»;

Англия 
 Футбольная лига Англии 1905/1906;
 Футбольная лига Англии 1906/1907;
 ФК «Челси» в сезоне 1905/1906;
 ФК «Челси» в сезоне 1906/1907;

Шахматы 
 Нюрнберг 1906;
 Остенде 1906;

Автоспорт в сезоне 1906 
 Гран-при Франции;

См. также